Shaman (sciamano) può riferirsi a:

Fumetti 
 Sciamano (Shaman), Michael Twoyoungmen – personaggio Marvel Comics

Letteratura 
 Shaman – romanzo di Robert Shea del 1991
 Lo sciamano (Shaman) – romanzo di Noah Gordon del 1992
 Shaman – romanzo di Kim Stanley Robinson del 2013

Musica 
 Shaman – nome precedente dei Korpiklaani, gruppo musicale folk metal finlandese
 Shaman – gruppo musicale power metal brasiliano
 Shaman – album musicale di Carlos Santana del 2002

Altro 
 Shaman  – montagna russa del parco di divertimenti Gardaland